Авзалшоев Аскаршо Авзалшоевич (, 7 ноября 1931, Хорог, ГБАО Таджикская ССР — 17 февраля 2016, Хорог, ГБАО, Республика Таджикистан — советский, таджикский государственный и партийный деятель, первый секретарь Хорогского горкома КП Таджикистана (1970—1978), зам. председателя Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся ГБАО (1963—1970), 1-й секретарь Горно-Бадахшанского обкома ЛКСМ Таджикистана (1961—1963), награжден Орденом «Знак Почёта», Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Биография 
Аскаршо Авзалшоевич Авзалшоев родился 7 ноября 1931 года в Хороге, ГБАО, Таджикская ССР в семье дехканина.После окончания семилетней школы и педагогического училища в Хороге, поступает в Сталинабадский государственный педагогический института им Т. Г. Шевченко на исторический факультет (1948—1952)..

Свою трудовую деятельность начал в качестве учителя истории средней школы № 3 им С. М. Кирова в Хороге, где наряду с педагогической деятельности выполнял обязанности секретаря комсомольской организации школы (1952—1956).

В 1956 году после вступления в ряды членов КПСС стал директором Хорогской вечерней школы, в конце того же года назначен зав кабинетом политпросвещения Шугнанского райкома партии (1956—1957).

В 1957 году избирается первым секретарем Шугнанского районного комитета, а в 1961 году первым секретарем Хорогского городского комитета ЛКСМ Таджикистана.

В 1961 году был избран первым секретарем Горно-Бадахшанского обкома Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — ЛКСМ Таджикистана.

В 1963—1970 годах назначен заместителем председателя Областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся ГБАО.

В 1970 году избран Первым секретарем Хорогского городского комитета Коммунистической партии Таджикистана (1970—1978).

С 1978 года работает лектором отдела пропаганды и агитации Горно-Бадахшанского областного комитета КП Таджикистана.

С 1978 по 1992 года (до пенсии) директор средней школы № 2 им Калинина в г. Хороге.

С 1992 по 1995 года методист Хорогского городского отдела народного образования.

С 1995 года был вновь приглашен в руководство городом, где он по началу выполнял обязанности зав отделом, затем заместителем председателя Хукумата г. Хорога.
 
С 1998 года переходит на общественную работу, заместителем, а с 2004 по 2011 года председателем Президиума Совета ветеранов войны и труда ГБАО.

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР (8—9 созывов), делегатом XVII и XVIII съездов КП Таджикистана, членом Центрального комитета Коммунистической Партии Таджикистана (1971—1979).

Аскаршо Авзалшоевич Авзалшоев умер 17 февраля 2016 года в г. Хороге, на 85 году жизни, похоронен там же.

Общественная деятельность 
 депутат Верховного Совета Таджикской ССР (8—9 созывов),
 делегат XVII и XVIII съездов КП Таджикистана — член ЦК КП Таджикистана (1971—1978).

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1971),
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),
 Юбилейная медаль «60 — солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941—1945» (2005),
 Юбилейная медаль «15 — солагии Қуввахои Мусаллаҳи Ҷумхурии Тоҷикистон» (2008),
 Медаль «20 лет Независимости Республики Таджикистан» (2011),
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1961, 1965),
 Отличник народного просвещения (1960),
 «Победитель социалистического соревнования 1974 года» (1975),
 «Победитель социалистического соревнования 1980 года» (1981).

Семья 
 Отец — Шонаврузов Авзалшо  (1908—1982) — работал колхозником колхоза им. Сталина. Мать — Тугоншоева Уснибегим  (1910—1976) — работала колхозницей колхоза имени Сталина.
Жена — Давандова Джонсултон  (1934—2016) — работала учительницей школы-интернат № 1 в Хороге, секретарь обл оно ГБАО. Дети: Сыновья: Авзалшоев Шонавруз Аскаршоевич (р. 1958) — выпускник Душанбинского госпединститута им Т. Г. Шевченко (1980), пресс-секретарь Председателя ГБАО (2002—2005), гл. редактор газеты «Бадахшон» орган гос. власти ГБАО (2005—2007); Авзалшоев Азизшо Аскаршоевич (1964—2016) — выпускник Таджикского сельскохозяйственного института (1989), подполковник, начальник Хорогского горвоенкомата, председатель ДОСААФ ГБАО. Дочери: Аскаршоева Курбондавлат (р. 1955) — выпускница ТГУ им. Ленина (1977), инженер-программист Мин быт ТаджССР (1977—1991); Авзалшоева Бибидавлат Аскаршоевна (р. 1960) — выпускница ТГУ (1982); Аскаршоева Сабохат Аскаршоевна (р. 1962) — выпускница ТГУ (1984), преподаватель ХОГУ им. М. Н. Назаршоева с !992 года; Аскаршоева Амал Аскаршоевна (р. 1967) — выпускница ТГУ (1988), работает в Хорогском филиале Нацбанка РТ; Аскаршоева Муслима Аскаршоевна (р. 1969) — выпускница ХОГУ (1995), зам. председателя Хукумата г. Хорога с 2012 года по н. в..

Примечания 
 Крат. биогр. сведения

Литература

Ссылки 
 Хоруғ дигар кӯҳнасарбози ҷанги ҷаҳонӣ надорад = В Хороге более нет ветерана мировой войны BBC World News
 АВЗАЛШОЕВ Аскаршо

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Горно-Бадахшанского областного совета
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Члены ЦК КП Таджикистана
Первые секретари Хорогского горкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва